Zehntausend (in Ziffern 10.000 bzw. 10000) steht für
 Myriade, Mengenbegriff
 Zehntausend (Spiel), Würfelspiel
 Zehntausend (Lied), Lied von David Blabensteiner

Siehe auch: